Ел Мангле има више значења:

 Ел Мангле (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Мангле (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Мангле (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Мангле (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Мангле (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Мангле (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Мангле (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику